Бэлэм, Дэвид — канадский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, сверхновых и новых звёзд.
 (3749) Бэлэм — тройной астероид главного пояса, который был открыт 28 августа 1984 года.